Desa Grugu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Grugu (administrativ by i Indonesien, lat -7,48, long 109,83), Jawa Tengah, 
 Desa Grugu (administrativ by i Indonesien, lat -7,65, long 108,91), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar